Пире́й () — номархия в периферии Аттике в Греции. Вместе с Афинами образовывала гиперномархию Афины—Пирей. Включала в себя часть исторической области Аттики и прилегающие острова Ангистрион, Идру, Саламин, Спеце, Эгину, Андикитиру и Китиру, а также города Метана и Трезен на полуострове Пелопоннес. Площадь 929,382 км². Население  жителей по переписи 2001 года. Плотность 596 чел./км². Административный центр — город Пирей.

Ном упразднен с 1 января 2011 года по Программе Калликратиса. Его территория разделена между периферийными единицами Пирей и Острова.

Административно-территориальное деление 
Ном делился на 16 общин и 2 сообщества:

Население

Примечания 

Аттика